Esistono più comuni francesi con questo nome

 Saint-Pierre-du-Mont – Calvados
 Saint-Pierre-du-Mont – Landes
 Saint-Pierre-du-Mont – Nièvre